Михаил Никитич Клименко (1783—1840) — генерал-лейтенант, директор Инженерного департамента, член Военного совета.

Биография 
Родился 11 июля 1784 года. Образование получил во 2-м кадетском корпусе, из которого выпущен 25 декабря 1801 года подпоручиком в Инженерный корпус. Состоял при Киевской и Тираспольской инженерных командах.

В 1800 году командирован в Главную квартиру Крымской армии генерала от кавалерии Михельсона и произведён в поручики.

В 1806—1812 годах принимал участие в русско-турецкой войне. В 1808 году получил золотую табакерку за составление планов крепостям, лежащим по Дунаю. В 1809 году участвовал в штурме Браилова, причём был ранен в правое плечо и за отличную храбрость награждён орденом св. Анны 3-й степени. В том же году произведён в капитаны. В кампании 1810 года при штурме Силистрии оказал новое отличие, заслужив на этот раз орден св. Георгия 4-й степени (22 сентября 1810 года, № 981 по кавалерскому списку Судравского и № 2194 по списку Григоровича — Степанова)

Далее Клименко участвовал во вторичном обложении Браилова и при осаде крепости Рущука ранен в правую ногу. 29 декабря 1811 года произведён в подполковники. В 1812 году управлял инженерной командой в Хотине, где находился для приведения крепости в оборонительное положение.

В начале 1813 года Клименко был командирован в главную квартиру армии генерал-фельдмаршала князя Кутузова, участвовал в осаде крепости Торн, по занятии которой был оставлен для приведения её в исправность и постройки на берегу Вислы мостового прикрытия, а затем находился при осаде Данцига. За эту кампанию Клименко получил орден св. Анны 2-й степени с алмазами. В марте 1814 года был при блокаде Гамбурга, а в декабре получил под своё начальство два отделения 3-й колонны польской армии, которым и командовал до возвращения нашей армии в пределы России. Гамбургское дело доставило ему орден св. Владимира 3-й степени.

17 августа 1819 года назначен Главным строителем Динабургской крепости и за отличное ведение работ неоднократно удостоен был Высочайшего благоволения. 15 сентября того же года за отличие по службе произведён в полковники, 19 мая 1822 года — в генерал-майоры.

19 декабря 1831 года Клименко получил новое назначение — исправляющим должность директора Инженерного департамента Военного министерства, а через год ему поручено было ещё управление инспекторской частью Инженерного корпуса.

25 июня 1833 года произведён в генерал-лейтенанты с утверждением в должности директора Инженерного департамента. В 1835 году за труды по званию члена комитета директоров о сокращении расходов объявлено ему Высочайшее благоволение.

12 июня 1839 года Клименко был назначен членом Военного совета, а через несколько месяцев после этого назначения скончался в Москве 20 марта 1840 года, похоронен на кладбище Донского монастыря, из списков исключён 5 апреля 1840 года.

Награды 
Среди прочих наград Клименко имел ордена
 Орден Святой Анны 3-й степени (1809 год)
 Орден Святого Георгия 4-го класса (1810 год)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1813 год)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1814 год)
 Орден Святой Анны 1-й степени (ранее 1828 года)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (ранее 1828 года)
 Орден Белого орла (после 1831 года)

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том I. А—К. — М., 2009. — С. 650. — ISBN 978-5-9524-4166-8
 Высочайшие приказы о чинах военных (генварской — сентябрьской трети 1819 года). — СПб., 1820. — С. 517
 Список генералитету по старшинству. — СПб., 1830. — С. 135
 Список генералитету по старшинству их службы. Напечатан по 1 января 1838 года. — СПб., 1838. — С. 10
 Список генералам, штаб- и обер-офицерам всей Российской армии, с показанием чинов, фамилий и знаков отличия. — СПб., 1828. — С. 26. (То же: СПб., 1831. — С. 28)
 Столетие Военного министерства. 1802—1902. Т. III, отд. IV. Затворницкий Н. М. Память о членах Военного совета. — СПб., 1907. — С. 197—198

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Члены Военного совета Российской империи
Участники Русско-турецкой войны (1806—1812)
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Белого орла (Российская империя)
Похороненные в некрополе Донского монастыря